Песма Евровизије 2019. (; ) 64. је по реду избор за Песму Евровизије. Одржан је у Тел Авиву, Израел, захваљујући победи Нете на Евровизији 2018. године у Лисабону, са песмом Toy. Ово је био трећи пут да се такмичење одржи у Израелу, претходна два пута домаћин је био 1979. и 1999. године. Такмичење се састојало из два полуфинала која су се одржала 14. и 16. маја и финала које се одржало 18. маја 2019.

41 земља је учествовала на такмичењу. Бугарска и Украјина су се повукле са такмичења. Први пут се у такмичарским песмама појавио један језик из северозападнокавкаске групе, абхаски.

Холандија је остварила своју пету победу на такмичењу након што су победили 1957, 1959, 1969. и 1975. године. ЕРУ је дала извештај да је такмичење уживо пратило 182 милиона гледалаца што је за 4 милиона мање у односу на 2018. годину, али са порастом гледаности међу популацијом између 15 и 24 година. По први пут је снимак такмичења објављен на стриминг сервису -{Netflix}- за америчко тржиште.

Избор града домаћина 

Такмичење се одржало у Израелу, након победе Израела на такмичењу 2018. године када их је представљала Нета Барзилај са песмом Toy.

Место одржавања 

Такмичење се одржало у Експо Тел Авив Конвенцијском центру са капацитетом од 10.000 седишта који је отворен јануара 2015. године. Лоциран у Булевару Роках у северном Тел Авиву, овај центар је послужио за разне догађаје, као што су концетри, изложбе, сајмови.

Конкурс за домаћинство 

Након победе Израела у Лисабону, Израелски министар Бењамин Нетанјаху и сама Нета су изјавили да ће се такмичење 2019. одржати у Јерусалиму, међутим ЕРУ још нема званичних потврда од стране ЕРУ и израелског емитера. Израелски министар за финансије Моше Калон је такође у интервјуу изјавио да ће се такмичење одржати у Јерусалиму са трошковима које износе око 24 милиона евра. Општина Јерусалима је потврдила да се такмичење неће одржати у Међународном конгресном центру, где су се инале одржала такмичења 1979. и 1999., због малог капацитета. Градоначелник Јерусалима Нир Баркат је поменуо Арену Јерусалим и Стадион Теди као могућа места одржавања такмичења.

Још једно могуће место одржавања јесте Арена Менора Мивтахим у Тел Авиву. Међутим, градоначелник Тел Авива је потврдио да се текмичење неће одржати у Тел Авиву.

Дана 16. маја 2018. градоначелник града Петах Тиква је изјавио да су заинтересовани за организовање такмичења, иако још увек немају прикладно место за одржавање такмичења.

Остале могуће локације укључују Стадион Сами Офер у Хајфи и Турнер Стадион у Бершеби.

Неколико медијских кућа је објавило да Израел можда неће бити домаћин такмичења 2019., због тога што су поједине земље изразиле бојкот такмичења, што су касније демантовали ЕРУ и КАН. Представници ЕРУ групе су посетили Израел крајем маја 2018. и потврдили да ће одлука о граду домаћина, као и датумима одржавања бити донета заједно са израелским емитером.

Дана 10. јуна 2018., израелски медији су објавили да је град Еилат ушао у конкурс за домаћинство.

Дана 11. јуна 2018. је објављено да су Тел Авив, Хајфа, Јерусалим и Еилат изабрани као кандидати за домаћинство.

Телевизија Кан је 24. јуна 2018. званично отворила конкурс за домаћинство.

Упркос томе што су објављени кандидати за домаћинство, Дов Литвиноф, је изјавио 26. јуна 2018 је изјавио да је град Масада заинтересован за домаћинство такмичења.

Дана 30. августа 2018., Јон Ола Санд је објавио у интервјуу са емитерон Кан да град Еилат више није у конкуренцији за домаћинство, тако да су у игри остали само још Јерусалим и Тел Авив. Такође је додао да нема озбиљних разговора са чланицама ЕРУ по питању бојкота, као и да ће град домаћин бити изабран наредне недеље.

Дана 13. септембра 2018. ЕРУ је објавила да ће се такмичење 2019. одржати у Тел Авиву у конвенцијском центру.

Формат

Графички дизајн 
Дана 28. октобра 2018. представљен је слоган такмичења који гласи Dare to Dream (Усуди се да сањаш). Графички дизајн је представљен 8. јануара 2019. који чини лого који се састоји од три троугла који формирају златну звезду. Поред главне верзије, постоје и још две алтернативне верзије логоа које ће бити коришћене у промотивне сврхе.

Водитељи 
Дана 25. јануара 2019. је објављено од стране ЕРУ да ће водитељи такмичења бити телевизијски водитељи Ерез Тал, Аси Азар и Луси Ајуб као и супер модел Бар Рефаели. Биће ово први пут да састав водитеља чине две жене и два мушкарца.

Жреб за полуфинале 
Жреб за полуфинале је одржан 28. јануара 2019. године у Тел Авиву. Земље учеснице, сем директних финалиста (домаћина Израела и велике петорке), су подељене у шест шешира, формираних на основу историјата размене поена међу државама у последњих 10 година, по чему су касније извучени учесници по полуфиналима.

Састав шешира је био следећи:‍

Напомене:

Земље учеснице 

Дана 7. новембра 2018. године ЕРУ је објавила да би на такмичењу 2019. године требало учествовати 42 земље. Бугарска се повукла са такмичења из финансијских разлога.

Дана 27. фебруара 2019. украјинска телевизија је објавила повлачење са такмичења, након скандала на националном избору, чиме је број учесника смањен на 41.

Извођачи који су учествовали раније

Прво полуфинале 
17 земаља је учествовало у првом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Израела, Француске и Шпаније. Украјина је била првобитно жребована да наступи у овом полуфиналу, али су се повукли са такмичења због скандала на националном избору.

Друго полуфинале 
18 земаља је учествовало у другом полуфиналу. Право гласа су такође имали и публика и чланови жирија из Италије, Немачке и Уједињеног Краљевства.

Финале

Резултати 

У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о резултатима гласања по државама.

Резултати првог полуфинала

12 поена у првом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у првом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Резултати другог полуфинала

12 поена у другом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у другом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Резултати финала

Грешка у заменским гласовима белоруског жирија 
По завршетку првог полуфинала, белоруски жири је открио како су гласали, што је противно правилима Такмичења за Песму Евровизије, и њихов жири је распуштен за потребе финала. Како би надокнадили недостатак поена, Европска радиодифузна унија (ЕРУ) је у сарадњи са својим партнером за гласове Дигаме креирала заменске гласове направљене од просека гласова држава које имају сличне шаблоне гласања (У овом случају, Русија, Азербејџан, Јерменија и Грузија). Ови гласови су били одобрени од стране компаније за надгледање резултата Ернст & Јанг. По овим резултатима, Израел, који није добио ни један поен од жирија пре или после тих гласова, је добио 12 поена (1. место).

Дана 19. маја, Твитер корисник @euro_bruno је изнео рачуницу која је показала да су белоруски гласови били објављени у погрешном редоследу. ЕРУ је потврдила ову грешку 22. маја 2019. У тој изјави се наводи да је због људске грешке дошло до објављивања погрешних резултата и да су објављени поени за задњих 10 места уместо за првих 10. Због тога, Малта, која је требало да добије 12 поена је била стављена као последња, а Израел, који је требао да буде последњни је добио 12 поена. Званични резултати су тад исправљени.

У табелама испод су приказани исправљени резултати.

12 поена у финалу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у финалу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Контроверзе

Позив на бојкот такмичења 
Влада Израела је инсистирала да се Песма Евровизије одржи у Јерусалиму, који својим главним градом сматра и Држава Палестина, али је због притиска јавности одабран Тел Авив. Више од 140 уметника из целог света је потписало петицију којом позивају на бојкот Песме Евровизије у Израелу због окупације палестинских територија, третмана према Палестинцима у Израелу и оптужби за ратне злочине почињене од стране израелске војске. Представници Исланда, група Хатари, су током преноса финала показали палестинске транспаренте, а двоје плесача током наступа Мадоне у ревијалном делу се држало за руке док су имали залепљене заставе Израела и Палестине на леђима.

Повлачење Украјине са такмичења 
На избору за представника Украјине на је победила певачица Марув, која је одбила да потпише уговор којим би се обавезала да неће наступати у Русији и да ће представљати ставове украјинског друштва. Певачица је издала саопштење у којем је навела да не жели да претвара своје учешће у промоцију политичара. Украјинска телевизија је касније нудила учешће на такмичењу осталим такмичарима са националног избора, али су сви одбили. Дана 27. фебруара 2019, украјинска телевизија је званично објавила да се повлачи са такмичења.

Грешка приликом презентовања гласова 
Дошло је до грешке у гласању на такмичењу: погрешно пребројавање гласова жирија Белорусије проузроковало је измену резултата објављених у преносу уживо. Грешка није била довољна велика да промени редослед првобитно објављених топ 4 у коначном резултату, који комбинује гласање жирија и телегласање од стране публике, али овим ажурирањем Северна Македонија је постала победник по гласовима жирија, уместо Шведске као што је приказано на ТВ-у, а било је и мањих промена на нижим позицијама.

Остале земље 

Да би одређена држава могла да стекне право учешћа на такмичењу Евросонга, она мора да буде активна чланица Европске радиодифузне уније (ЕБУ-а).‍ ЕБУ је послао позив за учешће на Песми Евровизије 2019. године свим активним члановима, којих је тренутно 56.‍ Своје учешће је до сада потврдило неколико земаља, а следеће државе исказале су јасну (не)заинтересованост.

Активни чланови ЕБУ-а 

  - Радио-телевизија Андоре је изјавила да постоји интерес за повратак на такмичење, али да недостају средства од стране владе Андоре како би исплатили котизацију за учешће. 19. маја 2018. радио-телевизија Андоре је потврдила да се Андора неће вратити на такмичење 2019. године.
  - 25. маја 2018., босанскохерцеговачка телевизија је изјавила да због санкција које им је ЕРУ уручила због дугова, неће бити у могућности да учествују на такмичењу 2019. године.
  - Иако су се првобитно пријавили за учешће, бугарска телевизија је објавила да се делегација распустила, те је 15. октобра 2018. потврдила да Бугарска неће учествовати на такмичењу 2019. године.
  - 21. јула 2018., луксембуршка телевизија је изјавила да неће учествовати на такмичењу 2019. године.
  - 17. августа 2018., монегашка телевизија је изјавила да се Монако неће вратити на такмичење 2019. године.
  - 31. маја 2018., словачка телевизија је изјавила да се Словачка неће вратити на такмичење 2019. године због финансијских потешкоћа.
  - Турска телевизија и даље одбија да се врати на такмичење због незадовољства око система гласања који се примењује на такмичењу, као и због победе Израела на такмичењу 2018. године.
  - Украјинска телевизија је првобитно потврдила учешће и на одржаном националном избору су првобитно изабрали певачицу Марув, али се повукла након контроверзи око уговора који је захтевала украјинска телевизија.

Међународни преноси и гласања

Гласања и објављивачи резултата 
Редослед гласања је објављен на дан финала.

  — Инес Лопеш Гонсалвеш
  — Фаик Агајев
  — Бен Камил (водитељ дечје песме Евровизије 2016.)
  — Никола Трајковски
  — Моника Фабри
  — Ема Вортелбоер
  — Ајда Шуфта
  — Кели Силдару
  — Матеуш Шимковијак
  — Александар Рибак (норвешки представник 2009. и 2018; победник 2009)
  — Нивес Алварес
  — Филип Ханса
  — Рилан Кларк-Нил
  — Ема Стокхолма
  — Андри Џаху
  — Бенсе Форо
  — Доина Стимповсчи
  — Шинејд Кенеди
  — Марија Василевич
  — Арам Мп3 (јерменски представник 2014)
  — Илинка (румунска представница 2017)
  — Ховиг (кипарски представник 2017)
  — Electric Fields
  — Иван Бесонов
  — Барбара Шунебергер
  — Давид Жанмо
  — Ерик Саде (шведски представник 2011)
  — Моника Лелас Халамбек
  — Гиедријус Масалкис
  — Драгана Косјерина
  — Јоханес Хаукур Јоханесон
  — Гага Абасидзе (грузијски представник 2018. као члан групе Iriao)
  — Гас Г
  — Лаура Рицото (летонска представница 2018)
  — Радка Росицка
  — Расмусен (дански представник 2018)
  — Жулија Молху
  — Кристофер Страндберг
  — Sinplus (швајцарски представници 2012)
  — Леа Сирк (словеначка представница 2018)
  — Ижар Коен (израелски представник 1978. и 1985; победник 1978)

Коментатори 

  — Мурад Ариф (İTV, полуфинала и финале)‍
  — Андри Џаху (-{TVSH, RTSH HD, RTSH Muzikë и Radio Tirana}-, полуфинала и финале)‍
  — Миф Вархуст и Џоел Кризи (-{SBS One}-, полуфинала и финале)‍
  — Анди Кнол (-{ORF eins}-, полуфинала и финале)‍
  — Евгениј Перлин (-{Belarus-1 и Belarus 24}-, полуфинала и финале)
  — Холандски: Питер ван де Вајр (één, полуфинала и финале);‍ Француски: Жан-Луј Лахај и Морен Лојс (La Une, полуфинала и финале)‍
  — Хелен Каландадзе и Гага Абашидзе (GPB First Channel, полуфинала и финале)‍ Ноди Татишвили (GPB First Channel, финале)‍ 
  — Јоргос Капуцидис и Марија Козаку (ERT1, ERT HD, ERT World, ERA 1, Voice of Greece, полуфинала и финале);‍
  — Оле Топхолм (DR1, полуфинала и финале)‍
  — Марко Рејкоп (ETV, полуфинала и финале)
  — Шарон Тајчер и Еран Зарачович (Kan 11, полуфинала и финале);
  — Марти Велан (RTÉ2, полуфинала; RTÉ One, финале)
  — Гисли Мартеин Балдурсон (RÚV, полуфинала и финале)‍
  — Федерико Русо и Ема Стокхолма (Rai 4, полуфинала);‍ Федерико Русо и Флавијо Инсина (Rai 1, финале)‍ Ђино Касталдо и Ема Стокхолма (Rai Radio 2, финале);‍
  — Авет Барсегјан и Арам Мп3(Armenia 1, полуфинала и финале)‍
 * — Дијана Снегина и Калдибек Жајсанбајев (Khabar Agency, полуфинала и финале)‍
 * — без коментара (Omni Television, полуфинала и финале)‍
  — Евридики и Тасос Трифонос (RIK 1, RIK SAT, RIK HD, полуфинала и финале)‍
  — Томс Гревинш и Кетија Шенберга (LTV1, полуфинала и финале)‍
  — Даријус Ужкураитис (LRT, LRT HD и LRT Radijas, полуфинала и финале)‍
  — Боги Далош и Фреди (Duna, полуфинала и финале)‍
  — Артур Каруана (TVM, полуфинала и финале)‍
  — Ђулијета Ардован (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret, полуфинала)‍; Доина Стимповшчи (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret, финале)‍
  — Питер Урбан (One, полуфинала; Das Erste, финале)‍
  — Олав Виксмо Слетан (NRK1, полуфинала и финале);‍
  — Артур Орзеч (TVP 1 и TVP Polonia, полуфинала и финале)
  — Жосе Карлош Малато и Нуно Галопим (RTP1 и RTP Internacional, полуфинала и финале)‍
  — Лијана Станчију (-{TVR 1}- и -{TVR HD}-, полуфинала и финале)‍
  — Димитриј Губернијев и Олга Шелест(-{Russia 1}- и -{Russia HD}-, полуфинала и финале)‍
  — Лиа Фјорио и Ђиђи Рестиво (SMtv San Marino и Radio San Marino, полуфинала и финале)‍
  — Тони Цифровски (МРТ 1, полуфинала и финале)
  — Андреј Хофер (RTV SLO2, полуфинала; RTV SLO1, финале; Radio Val 202, друго полуфинале и финале; Radio Maribor, полуфинала и финале)‍
  — Душка Вучинић (РТС 1, РТС HD, РТС Свет и РТС Планета, прво полуфинале и финале)‍ Тамара Петковић и Катарина Епштајн (РТС 1, РТС HD, РТС Свет и РТС Планета, друго полуфинале);
  — Скот Милс и Рилан Кларк Нил (BBC Four, полуфинала); Грејам Нортон (BBC One, финале); Кен Брус (BBC Radio 2, финале)‍
 * — Тимур Мирошниченко (UA:Pershyi, полуфинала и финале); Серхиј Притула (STB, полуфинала и финале)
  — Фински: Мико Силвенојнен и Криста Сигфридс; Шведски: Ева Франц и Јохан Линдрос(Yle TV2, Yle X3M, полуфинала и финале);‍
  — Санди Херебер, Андре Маноукијан (France 4, полуфинала); Андре Маноукијан и Стефан Берн (France 2, финале)‍
  — Јан Смит и Корналд Мас (NPO 1, полуфинала и финале)
  — Душко Ћурлић (ХРТ 1, полуфинала и финале);
  — Дражен Бауковић и Тијана Мишковић (TVCG 1 и TVCG SAT, полуфинала и финале)‍
  — Либор Боучек (ČT2, полуфинала; ČT1, финале)‍
  — Немачки: Свен Епинеј (SRF zwei, полуфинала; SRF 1, финале); Француски: Ћан Марк Ричард, Николас Тане (RTS Deux),  Бастијан Баке (RTS Un, финале);‍ Италијански: Клариса Тами RSI La 2, полуфинала; RSI La 1, финале)‍
  — Шарлот Перели и Едвард аф Силен (SVT1, полуфинала и финале);‍
  — Тони Агиљар и Хулија Варела (La 2, полуфинала; La 1, финале)‍, Данијел Халиндо (Radio 1, Radio 5, Radio Exterior, финале)‍

Напомене:

* Није земља учесница.

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Tel Aviv 2019}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2019. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 12. априла 2019. године је издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 41 песама изведене на Евросонгу 2019. године, укључујући и полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у финалу.

Фусноте и референце

Спољашње везе 

 

Песма Евровизије 2019.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2019.